Mladoňovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mladoňovice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Mladoňovice (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar